Reato – fatto giuridico umano vietato dall'ordinamento giuridico di uno Stato
 Alessia Reato – showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella italiana
 Ermenegildo Reato – presbitero e storico italiano
 Giovanni Reato – calciatore italiano
 Tommaso Reato – ex rugbista a 15 italiano